Kanada:
 Kronau – miejscowość w Saskatchewan

Niemcy:
 Kronau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Kronau – dzielnica gminy Pullenreuth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth

Osoby:
 Friederike Kronau – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Cronau